Køge (gemeente)
 Køge (parochie)
 Køge (plaats)